Поль Эже́н Луи́ Фурнье́ (; 26 ноября 1853 года, Кале — 17 мая 1935 год, Париж) — французский учёный-палеограф.

Получил юридическое образование и занимался в то же время в археологической школе. Приобретя в 1879 г. степень доктора прав, был назначен профессором римского права в Гренобль; позже — профессором канонического права в Париж.

Членкор Американской академии медиевистики (1928).

Избранные труды 
 Étude diplomatique sur les actes passés devant les officialités au XIIIe siècle // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 40. 1879, pp. 296—331 
 Диссертация о духовных (религиозных) судах (1880)
 «La question agraire en Irlande» (E. Plon et cie, 1882; 269 стр.)
 Le royaume d'Arles et de Vienne sous les premiers empereurs de la maison de Souabe, 1884 
 Le royaume d'Arles et de Vienne sous le règne de Frédéric II (1214—1250) 
1885 
 Un adversaire inconnu de saint Bernard et de Pierre Lombard. Notice sur un manuscrit provenant de la Grande-Chartreuse // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 47. 1886, pp. 394—417 
 Le royaume d'Arles et de Vienne et ses relations avec l'Empire, de la mort de Frédéric II à la mort de Rodolphe de Habsbourg, 1250—1291, 1886 
 «La question des Fausses décrétales» (1887)
 Une forme particulière des Fausses Décrétales, d'après un manuscrit de la Grande-Chartreuse // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 49. 1888, pp. 325—349 
 Библиографический интерес представляет «Notice sur la bibliothèque de la Grande Chartreuse au moyen âge, suivie d’un catalogue de cette bibliothèque au XV siècle» (1888)
 Le Royaume d'Arles et de Vienne (1138-1378), étude sur la formation territoriale de la France dans l'Est et le Sud-Est (1891) Internet Archive
 Le royaume de Provence sous les Carolingiens. À propos d'un livre récent // Annales du Midi, T. XIV, 1902, pp. 441—457 
 Études sur Joachim de Fiore et ses doctrines (1909) Internet Archive
 Le dauphin Humbert II // Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1912 T. 56-8, pp. 581—599 
 Bonizo de Sutri, Urbain II et la comtesse Mathilde, d'après le Liber de vita christiana de Bonizo // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 76. 1915, pp. 265—298 
 Les sources canoniques du «Liber de vita Christiana» de Bonizo de Sutri // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 78. 1917, pp. 117—134
 L'œuvre canonique de Réginon de Prüm // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 81.  1920, pp. 5—44 
 La Monarchie de Dante et l'Opinion française, 1921
 Le cardinal Guillaume de Peyre de Godin // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 86. 1925, pp. 100—121

Примечания

Литература 
 
 
 , pp. 1222—1223

Ссылки 
 Краткая биография и список многочисленных публикаций Поля Фурнье

Выпускники Национальной школы хартий
Члены Общества антикваров Франции
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики